Niemcy:
 Bruchhausen – dzielnica Arnsberga
 Bruchhausen – dzielnica Ettlingen
 Bruchhausen – dzielnica Höxter
 Bruchhausen – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Neuwied

Zobacz też:
 Bruchhausen-Vilsen